Codurile CPV au fost emise de către Uniunea Europeana pentru achiziții publice desfășurate în spațiul comunitar.

Descriere 
Codurile CPV (Common Procurement Vocabulary) reprezintă un nomenclator standardizat care descrie categorii și tipuri de bunuri și servicii ce pot face obiectul achizițiilor publice.

Regulamentul privitor la Vocabularul comun privind achizițiile publice vizează facilitarea procesării cererilor de ofertă publicate în Jurnalul Oficial cu ajutorul unui sistem de clasificare unic pentru descrierea obiectului contractelor de achiziții publice.

Note

Uniunea Europeană